Parti des femmes est un nom porté par différents partis politiques à travers le monde :

 Le Parti des femmes (Australie)
 Parti des femmes (Biélorussie)
 Parti des femmes (Corée du Sud)
 Parti des femmes (Finlande)
 Parti des femmes (Groenland)
 Parti des femmes (Israël)
 Parti des femmes (Japon) (Josei-tō)
 Parti des femmes (Pologne)
 Parti des femmes (Royaume-Uni)
 Parti des femmes (Turquie)